A National Basketball Association 1955–1956-os szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 10. szezonja volt. A győztes a Philadelphia Warriors lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a Fort Wayne Pistons ellen.

Az NBA történetében először adtak át díjat az alapszakasz legértékésebb játékosnak (MVP – Most Valuable Player). A díjat Bob Pettit kapta.

Alapszakasz

Rájátszás

Díjak 
Legértékesebb játékos: Bob Pettit
Az év újonca: Maurice Stokes

All-Star-mérkőzés 

MVP: Bob Pettit
Vezetőedzők: Charles Eckman (Nyugat), George Senesky (Kelet)

Források

További információk 
 Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba